6-Punkt-Schrift steht für:
 Brailleschrift, eine Blindenschrift mit Punktmustern, 1825 vom Franzosen Louis Braille entwickelt
 Nonpareille, eine der kleineren gegossenen Schriftgrößen im Bleisatz